Hervé Buirette : mixeur français
 Jacques Buirette (1655-1699): sculpteur français
 Pierre Laurent Buirette de Belloy (1727-1775) : comédien et auteur dramatique français
 Claude-Remy Buirette de Verrières (1749-1793) : avocat français

Homonymie de patronyme